Le tournoi d'Adélaïde est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1968 se dispute du  au .

Karen Krantzcke remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Hunt.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Karen Krantzcke et Kerry Melville.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1968
Adelaide
Tennis en Australie en 1968
Sport en novembre 1968
Décembre 1968